Нина Александровна Соколовская (Антонина Соколовская; 1867 — 28 сентября 1952) — русская и советская театральная актриса, Народная артистка РСФСР (4 ноября 1943)

Биография 
Нина Александровна Соколовская (в девичестве Кузнецова) (творческий псевдоним Антонина Соколовская) родилась в 1867 году в Нижнем Новгороде. По другим данным, родилась 23 мая 1865 года. Происходит из дворянской семьи, отец майор, служащий контрольной палаты г.Нижнего Новгорода, мать - Кузнецова Варвара Гаврииловна.  Училась в Нижегородской Мариинской женской гимназии с 1878 по 1884 годы.  

С 1883 года играла в российских провинциальных театрах, в том числе в Нижнем Новгороде, в 1914—1917 годах выступала в театрах Москвы. В 1917-1950 годах была актрисой Московского Художественного театра (с 1919 года МХАТ).

Умерла 28 сентября 1952 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (2 уч. 17 ряд).

Награды и премии 
 Орден Ленина (26 октября 1948)
 Орден «Знак Почёта» (26 октября 1938)
 Заслуженная артистка Республики (1928)
 Народная артистка РСФСР (4 ноября 1943)

Творчество

Работы в театре 
 «Дикарка» Островского и Соловьева — Варя 
 «Ревизор» — Мария Антоновна, позже Анна Андреевна
 «Власть тьмы» — Анисья
 «Волки и овцы» — Мурзавецкая
 «Дни нашей жизни» Андреева — Евдокия Антоновна

Московский Художественный театр  
  — «Синяя птица» Метерлинка — Бабушка
  — «На всякого мудреца довольно простоты» — Манефа
  — «Горе от ума» — графиня Хрюмина
  — «Женитьба Фигаро» — Марселина 
 , 1947 — «Дядя Ваня» — Марина
  — «Воскресение» по Л. Толстому — Китаева
  — «Страх» А. Н. Афиногенова — Клара
  — «Мертвые души» — Коробочка
  — «Последняя жертва» — Михеевна

Фильмография 
  — Месть падшей 
  — Без исхода — Людмила Васильевна, жена писателя Павла Петровича Тройнина
  — Часовня святого Иоанна — Антоновна, вдова рыбака

Интересные факты 
 Платье, в котором Соколовская в конце 1930-х годов играла Марселину в «Женитьбе Фигаро» Бомарше, было представлено в музее МХТ.

Примечания

Ссылки 
 Соколовская, Нина (Антонина) Александровна. Театральная энциклопедия.
 МХТ Путеводитель на сезон 1929/1930г.

Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Похороненные на Новодевичьем кладбище